Mikael Everstig (1953. június 19. –) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Mikael Erik Everstig.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet is végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. 1992-ben lett az I. Liga asszisztense (partbíró). A nemzeti játékvezetéstől 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta tartja nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezető szolgálatát. Az aktív nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1999-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 
 
 
 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1953-ban született személyek
Élő személyek